est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool, alcool amylique
 pentan-1-ol, numéro CAS 
 pentan-2-ol, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-(–)-2-pentanol, numéro CAS 
 (S)-(+)-2-pentanol, numéro CAS 
 pentan-3-ol, numéro CAS 
 2-méthylbutan-1-ol, numéro CAS  et , mélange des énantiomères
 (R)-(+)-2-méthyl-1-butanol, numéro CAS 
 (S)-(–)-2-méthyl-1-butanol, numéro CAS 
 3-méthylbutan-1-ol, numéro CAS 
 3-méthylbutan-2-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-(–)-3-méthyl-2-butanol, numéro CAS 
 (S)-(+)-3-méthyl-2-butanol, numéro CAS 
 2-méthylbutan-2-ol, numéro CAS 
 2,2-diméthylpropan-1-ol ou diméthylpropanol, numéro CAS 

 Éther
 1-méthoxybutane, numéro CAS 
 méthyl 2-méthylpropyl éther ou méthyl iso-butyl éther, numéro CAS 
 méthyl 1-méthylpropyl éther ou méthyl sec-butyl éther, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-(–)-méthyl 1-méthylpropyl éther, numéro CAS 
 (S)-(+)-méthyl 1-méthylpropyl éther, numéro CAS 
 méthyl 1,1-diméthyléthyl éther ou méthyl ter-butyl éther, numéro CAS 
 1-éthoxypropane, numéro CAS 
 2-éthoxypropane ou éthyl 1-méthyléthyl éther, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,